Чарујво има више значења:

 Чарујво (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чарујво (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чарујво (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику